Argante – guerriero saraceno ovvero re di Gerusalemme, personaggio di varie opere, tra cui il Rinaldo (opera) e la Gerusalemme liberata
 Argante – protagonista dell'opera teatrale Il malato immaginario
 Argante – figura del teatro del passato preposto ad abbassare e alzare il lampadario
 Argante – palo di legno usato nel teatro del passato
 Giovanni Argante – attore italiano